Пожаров — фамилия.

Известные носители 
 Остужев, Александр Алексеевич (настоящая фамилия — Пожаров; 1874—1953) — русский актёр, народный артист СССР.
 Пожаров, Александр Анатольевич (род. 1950) — актёр, радиоведущий, певец; Народный артист России.

См. также